La palabra Holstein puede referirse a:

Holstein-Glückstadt, antiguo ducado del Sacro Imperio Romano Germánico.
Holstein-Gottorp, antiguo ducado que abarcaba áreas dentro de Schleswig y Holstein.
Holstein-Gottorp, casa de una familia noble europea de orígenes daneses.
Schleswig-Holstein, estado federado de Alemania.
Holstein, una región alemana.
Hölstein, una comuna suiza.
Holstein, una raza bovina.
Holstein, una raza equina.
Holstein, ciudad estadounidense del estado de Iowa.
Holstein, villa estadounidense del estado de Nebraska.
Holstein Kiel, club de fútbol de Alemania.
Holstein-Stadion, estadio de fútbol del club Holstein Kiel. 
Pedro de Sousa Holstein, duque de Palmela.